Jan Hendrickx (reformator) 
 Jan Hendrickx (motorcrosser)
 Jan Hendrickx (loper) 
 Jan Hendrickx (touwtrekker)
 Jan Hendrickx (acteur) 
 Jan Hendrickx (journalist) 
 Jan Hendrickx (politicus)

Zie ook 
 Jan Hendriks (doorverwijspagina)
 Jan Hendrikx (doorverwijspagina)